ДККБ «Луч» — Державне київське конструкторське бюро

Луч — село, Червенський район, Мінська область

Луч — присілок, Бірський район, Башкортостан
 Луч — селище, Богдановицький міський округ, Свердловська область
 Луч — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Луч — селище, Первомайський район, Оренбурзька область
 Луч — селище, Сисертський міський округ, Свердловська область

Луч — село, Миколаївська область, Вітовський район
 Луч — село, Сумська область, Кролевецький район

Див. також 
 Луч-на-Острові